Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Жюльен Беннето и Ненад Зимонич — не защищали свой титул, однако принимали участие в турнире:
 Беннето (совместно Эдуаром Роже-Вассленом) дошел до четвертьфинала
 Зимонич (с Даниэлем Нестором) — до полуфинала. Обидчиками обоих альянсов стали будущие чемпионы турнира.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Финал)
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Отказ)

<li>  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
<li>  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Второй раунд)
<li>  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Второй раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Monte-Carlo Rolex Masters 2014